Barbara Epstein (1928-2006), een Amerikaans journaliste
 Brian Epstein (1934-1967), een Brits zakenman, manager van The Beatles
 Denis Epstein (1986), een Duits voetballer
 Helen Epstein (1947), een Amerikaans schrijfster
 Israel Epstein (1915-2005), een Pools-Chinees journalist en auteur
 Jacob Epstein (1880-1959), een Amerikaans-Brits beeldhouwer
 Jean Epstein (1897-1953), een Frans filmregisseur, essayist en schrijver
 Jeffrey Epstein (1953-2019), een Amerikaans ondernemer veroordeeld voor zedendelinquentie
 Melvin Epstein (1923-1998), de geboortenaam van Mel Powell, een Amerikaans componist, muziekpedagoog en jazzpianist
 Nicky Epstein, pseudoniem van Nicoletta Quinones (1952), een Amerikaans breipatroonontwerpster en auteur
 Paul Sophus Epstein (1883-1966), een Russisch-Amerikaans natuurkundige
 Peter Epstein (1967), een Amerikaans jazzsaxofonist

Zie ook 
 Epstein-barrvirus, vernoemd naar Michael Epstein (1921) en Yvonne Barr (1932-2016)